Шпагинский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Заринском районе Алтайского края России. Административный центр — станция Шпагино.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 1023 человека, в том числе 524 мужчины и 499 женщин. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 971 человек.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 4 населённых пункта:
 станция Батунная,
 посёлок Батунный,
 разъезд Загонный,
 станция Шпагино.

Примечания 

Муниципальные образования Заринского района
Сельские поселения Алтайского края